Vicente Gallego puede referirse a:

 Vicente Gallego (Valencia, 1963) poeta español ;
 Vicente Gállego Castro, (1898-1979) periodista español ;